Груда може бити:

 Груда, грудва

или:

 Груда (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Црна Гора
 Груда (Конавле), насеље у општини Конавле, Хрватска
 Груда (Ређо ди Калабрија), насеље у округу Ређо ди Калабрија, Италија